Белчешти има више значења:

 Белчешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Белчешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Белчешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији